illa de Melville (Austràlia), una illa d'Austràlia dependent del Territori del Nord.
 illa de Melville (Canadà), una illa del Canadà repartida entre els Territoris del Nord-oest i Nunavut.
 També al Canadà, l'illa de Melville (Nova Escòcia) es troba al final del braç nord-occidental del port de Halifax, a Nova Escòcia.